Cet article relate le parcours de l'Équipe d'Argentine de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé au Qatar du  au . Il s'agit de la  de l'Argentine aux Championnats du monde.

Quatrième du Groupe D, l'Argentine s'est qualifiée pour les huitièmes de finale où elle a été battue par la France (20-33). Elle termine ainsi la compétition à la .

Qualification 
Le , l'Argentine remporte le Championnat panaméricain 2014 et obtient à cette occasion sa qualification pour le Championnat du monde 2015.

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition

Résultats

Phase de groupe (Groupe D) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale

Huitièmes de finale 

 Feuille de match

Statistiques

Buteurs

Gardiens de but

Références

Voir aussi 
 Championnat du monde masculin de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015
 Phase à élimination directe du Championnat du monde masculin de handball 2015

Monde 2015
Argentine
Sport en Argentine en 2015